Húsavík ist der Name folgender Orte:

 Húsavík, ein Ort im Nordosten Islands in der Gemeinde Norðurþing 
 Húsavík (Austfirðir), ein verlassener Ort an der Ostküste Islands nördlich des Loðmundarfjörður in der Gemeinde Borgarfjörður Eystri
 Húsavík (Färöer), ein Ort auf den Färöern, an der Ostküste der Insel Sandoy

Husavik bezeichnet außerdem:
 Husavik (Lied), einen Filmsong von Will Ferrell & My Marianne
 eine norwegische Fähre, siehe MM62FD EL